Gloskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gloskäret, Pedersöre, Österbotten, 
 Gloskäret, Korsholm, Österbotten, 
 Gloskäret, Vasa, Österbotten, 
 Gloskäret (norr om Örö, Kimitoön), Åboland, 
 Gloskäret (norr om Rosala, Kimitoön), Åboland,

Se även
Gloskär
Gloskären

Robotskapade Finlandförgreningar